Петар Стоянович (; ) — словенский футболист, защитник сборной Словении и клуба «Эмполи».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Марибор». Взрослую футбольную карьеру начал в 2011 году в основной команде того же клуба. В возрасте 16 лет и 5 месяцев Петар установил новый клубный рекорд как самый молодой игрок, появившийся на поле в высшем дивизионе, превзойдя предыдущий рекорд Луки Крайнца на 2 месяца и 23 дня.

Однако стать основным игроком Стоянович не сумел, за что был отдан в аренду в нижнелиговый клуб «Вержей», по возвращении из которого стал основным игроком мариборцев, выиграв с ними ряд национальных трофеев.

5 января 2016 года подписал пятилетний контракт за 2 миллиона € с загребским «Динамо».

Карьера в сборной 
В 2011 году дебютировал в составе юношеской сборной Словении, вместе с которой участвовал в юношеском Евро-2012, на котором даже забил гол в ворота сверстников из Бельгии, однако его сборная заняла последнее место в группе.

С 2014 года привлекался в состав молодежной сборной Словении. На молодежном уровне сыграл в 3 официальных матчах, забил 1 гол.

18 ноября 2014 в возрасте 19 лет дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Словении и стал самым молодым дебютантом в сборной, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Рене Михеличем семью годами ранее.

Голы за сборную

Достижения

«Марибор» 
 Чемпион Словении: 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Словении: 2011/12, 2012/13
 Обладатель Суперкубка Словении: 2012, 2013, 2014

«Динамо» (Загреб) 
 Чемпион Хорватии: 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка Хорватии: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Хорватии: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль 
 Профиль на Soccerway

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Эмполи»